Platinum Underground — пятый студийный альбом американского рэпера Ваниллы Айс. Выпущенный 16 августа 2005 года, это третий альбом рэпера после Hooked и Bi-Polar, который издан на инди-лейбле. Рецензент Allmusic Роб Тикстон оставил отзыв об альбоме, написав, что в нём «больше изьян, чем в большинстве, если только вы не рьяный фанат».

Название намекает на текущие гастроли Айс для поклонников андеграундной музыки, в отличие от его досье как платинового артиста, сертифицированного RIAA. Вслед за альбомом он выпустит W.T.F. (Wisdom, Tenacity and Focus) в 2011 году.

Примечания 

Альбомы Ваниллы Айс
Хип-хоп-альбомы
Альбомы рэп-метала
Альбомы ню-метала
Альбомы США
Альбомы на английском языке